120 років Одеському державному академічному театру опери та балету (монета, нейзильбер) — монета викарбувана НБУ з нейзильбера на 120-річчя з заснування Одеського національного академічнгог театр опери та балету.
 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету (монета, срібло) — монета викарбувана НБУ зі срібла на 120-річчя з заснування Одеського національного академічнгог театр опери та балету.